Села:
 Великосілля — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Великосілля — Львівська область, Самбірський район
 Великосілля — Чернівецька область, Чернівецький район